Ellegast ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Ellegast OSB (1931–2022), österreichischer Benediktiner; Abt der Abtei Melk (1975–2001)
 Konrad Ellegast (* 1940), deutscher Manager; Vorstandsvorsitzender der Phoenix AG in Hamburg-Harburg (1994–2003)
 Peter Ellegast (* 1939), deutscher Wirtschaftsmanager